Береговой хомячок () — вид ведущих ночной образ жизни грызунов из семейства хомяковых. Распространены на юго-востоке США. Хотя в целом будущее вида не вызывает опасения, некоторые подвиды находятся под угрозой вымирания или уже вымерли.

Описание 
Это в основном ночное животное, естественными врагами которого являются традиционные охотники на грызунов, такие как домашние кошки и прочие. Известно о паразитизме на пляжных мышах шести видов нематод. Peromyscus polionotus предпочитают песчаные участки и пляжи, но могут кормиться и на полях. Зафиксирован случай продолжительности жизни в неволе 5,5 лет.

Охранный статус 
Выделяют до 16 подвидов, из которых 7 прибрежных форм подлежат охране и один подвид вымер:
  Peromyscus polionotus allophrys
  Peromyscus polionotus ammobates
  Peromyscus polionotus decoloratus
  Peromyscus polionotus peninsularis
  Peromyscus polionotus phasma
  Peromyscus polionotus leucocephalus
  Peromyscus polionotus niveiventris
  Peromyscus polionotus trissyllepsis

Peromyscus polionotus decoloratus 
Размер представителей подвида Peromyscus polionotus decoloratus варьировался от 4 до 8 см в длину. Зверьки для защиты закапывались в дюны.

Популяции подвида были отмечены в двух местах Флориды. С 1959 года о грызуне нет сведений и он считается вымершим.

Примечания

Ссылки 
 
  

Оленьи хомячки
Млекопитающие Северной Америки
Животные, описанные в 1843 году